Niemcy:
 Roggenburg – gmina w Bawarii, w powiecie Neu-Ulm

Szwajcaria:
 Roggenburg – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Laufen
 Roggenburg – wyspa

Inne:
 Roggenburg, klasztor norbertanów w Roggenburgu

Zobacz też: 
 Poggenburg